Lamminger

steht für
 Lamminger (auch Lomaner oder Laminger), ein altes bayerisches und oberpfälzer Adelsgeschlecht.

ist der Name von
 Johann Thomas Lamminger (1757–1805), deutscher Soldat im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, Hofbuchdrucker und Herausgeber der ersten Adressbücher der Stadt Hannover. Das Unternehmen wurde unter ähnlichen Namen fortgeführt.